BV Borussia Dortmund vandt Bundesliga 2001-02, med et point ned til nummer to, Bayer 04 Leverkusen.

Ligatabel

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2001-02